«Брайтенрайн» () — швейцарский футбольный клуб, расположенный в Берне. Основан в 1994 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Шпиталакер». В настоящий момент выступает в Первой лиге Промоушен, третьем по силе дивизионе страны.

История 
Команда основана в 1994 году в результате объединения клубов «Минерва» () и «Церингия» (), которые существовали с 1930-х годов. Союз двух команд отображён в логотипе клуба.

В сезоне 2008/09 команда добилась победы в Швейцарской Первой лиге и вышла в Первую лигу Промоушен (третья по значимости лига страны). Наивысшего результата в турнире «Брайтенрайн» добился в сезоне 2013/14, когда занял третье место.

В текущем сезоне (2019/20), приостановленном из-за пандемии COVID-19, команда занимает шестое место в Первой лиге Промоушен.

Стадион 
Домашней ареной «Брайтенрайна» является стадион «Шпиталакер», вмещающий 1500 человек.

Главные тренеры 
  Эйдриан Кунц (2009—2010)
  Маркос Лопес (2010)
  Рене Эрлахнер (2010—2014)
  Эдвальдо Делла Каса (2014—2016)
  Джан-Лука Привителли (2016—2018)
  Мартин Ленген (с 2018)

Статистика

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Швейцарии
Спортивные клубы Берна